Velyka Mykhailivka (ucraniano: Вели́ка Миха́йлівка) es una localidad del Raión de Rozdilna en el óblast de Odesa en el sur de Ucrania.

Enlaces externos 

Localidades del Raión de Rozdilna